Halmos Imre (1930–2018) teniszező, kézilabdázó, szakíró
Halmos Imre (1932) labdarúgó-játékvezető